Щебёночная— грузовая железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, Фроловского района Волгоградской области. Станция относится к Краснолипковскому карьеру. Пассажирское сообщение отсутствует.

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области